Smith County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Smith County (Kansas) – okres státu Kansas
 Smith County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Smith County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Smith County (Texas) – okres státu Texas